Едрино () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Крумовград. Население составляет 265 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Полковник-Желязово, в состав которого входит Едрино, должность кмета (старосты) исполняет Мустафа Ахмед Хасан (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Крумовград — Себихан Керим Мехмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области